Aceasta este lista celor 377 de comune din departamentul  Haut-Rhin, din Franța.

 (CAC) Communauté d'agglomération of Colmar, creată în 2004.
 (CAM) Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace, creată în 2001.

Haut-Rhin